Hughes House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hughes House (Boone County, Kentucky), ID-Nr. 88003282
 Hughes House (Jessamine County, Kentucky), ID-Nr. 84001632
 Hughes House (LA 160, Benton, Louisiana), ID-Nr. 76000962
 Hughes House (414 Sibley St., Benton, Louisiana), ID-Nr. 96001163
 Hughes House (Michigan), ID-Nr. 76001024
 Hughes House (Pennsylvania), ID-Nr. 72001124